Polevaja - een kleine Russisch rivier in de Centrale Oeral
 Polevaja (Brjansk) - dorp in de Russische oblast Brjansk
 Polevaja (Kostroma) - dorp in de Russische oblast Kostroma
 Polevaja (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Polevaja (Josjkar-Ola) - dorp in de Russische republiek Mari El
 Polevaja (Perm) - dorp in de Russische kraj Perm
 Polevaja (Saratov) - dorp in de Russische oblast Saratov
 Polevaja (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver
 Polevaja (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela
 Polevaja (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir